Памятник Яну Жижке — несколько памятников Яну Жижке, расположенных в разных городах Чехии.

 Памятник Яну Жижке на Витковом холме в Праге — национальный памятник культуры Чешской Республики,
 Памятник Яну Жижке в Градец-Кралове
 Памятник Яну Жижке в Троцнове — памятник рядом с местом рождения Яна Жижки, национальный памятник культуры Чешской Республики,
 Памятник Яну Жижке в Судомерже 
 Памятник Яну Жижке в Пршибиславе 
 Памятник Яну Жижке в Таборе